De Safari Rally 2002, formeel 50th Inmarsat Safari Rally, was de 50e editie van de Safari Rally en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2002. Het was de 355e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nairobi.

Programma

Resultaten

Statistieken

Competitieve secties

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2002
Safari Rally
Sportevenement in Nairobi